Dobšice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Dobšice u Týna nad Vltavou (Dobschitz), Gemeinde im Okres České Budějovice
 Dobšice u Žehuně (Dobschitz), Gemeinde im Okres Nymburk
 Dobšice u Znojma (Kleinteßwitz), Gemeinde im Okres Znojmo
 Dobšice (Bezdědovice) (Dobschitz), Ortsteil von Bezdědovice, Okres Strakonice
 Dobšice (Dobschitz), Ortsteil von Libošovice, Okres Jičín

Siehe auch:
 Dobczyce, Stadt im Powiat Myślenicki, Polen
 Dobschütz
 Dobschitz